Le ministère de la Santé peut faire référence :

 en Algérie : le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière ;
 en Azerbaïdjan : le ministère de la Santé ;
 en Belgique :
 au niveau fédéral : le service public fédéral Santé publique : actuellement appelé SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (Frank Vandenbroucke),
 au niveau régional :
 le ministère bruxellois de la santé :
 le ministère bruxellois flamand de la santé (Elke Van den Brandt),
 le ministère bruxellois francophone de la santé (Alain Maron et Barbara Trachte),
 le ministère flamand de la santé (Wouter Beke),
 le ministère wallon de la santé (Christie Morreale),
 au niveau communautaire : 
 le ministère de la Santé de la communauté française (Bénédicte Linard et Valérie Glatigny),
 le ministère de la Santé de la communauté germanophone (Antonio Antoniadis) ;
au Bénin: Ministère de la Santé ;
 au Burkina Faso : le ministère de la Santé ;
 au Canada :
 au niveau fédéral : Santé Canada,
 au niveau provincial :
 pour l'Alberta : Santé et Bien-être Alberta,
 pour le Nouveau-Brunswick : ministère de la Santé,
 pour l'Ontario: ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 
 pour le Québec : ministère de la Santé et des Services sociaux (précédemment ministère de la Santé) ;
 en Chine : le ministère de la Santé ;
 à Chypre : le ministère de la Santé ;
 au Congo-Kinshasa : le ministère de la Santé ;
 au Danemark : le ministère de la Santé ;
 en Espagne : le ministère de la Santé ;
 en France : le ministère de la Santé et de la Prévention et le ministère de la Santé (Polynésie française) ;
 en Grèce : le ministère de la Santé ;
 en Guinée : le ministère de la Santé ;
 en Italie : le ministère de la Santé ;
 en Irlande : le ministre de la Santé ;
 en Israël : le ministère de la Santé ;
 en Lituanie : le ministère de la Santé ;
 au Luxembourg : le ministère de la Santé ;
 au Maroc : le ministère de la Santé ;
 en Ouzbékistan : le ministère de la Santé ;
 aux Pays-Bas : le ministère de la Santé publique, du Bien-être et des Sports ;
 au Pérou : le ministère de la Santé ;
 en Roumanie : le ministère de la Santé ;
 au Rwanda : le ministère de la Santé ;
 en Serbie : le ministère de la Santé ;
 En Slovaquie : le ministère de la Santé ;
 au Sri Lanka : le ministère de la Santé ;
 en Suisse : le ministère de la Santé (Suisse) : actuellement appelé Office fédéral de la santé publique ;
 en Tchéquie : le ministère de la Santé ;
 en Tunisie : le ministère de la Santé ;
 en Ukraine : le Ministère de la Santé (Ukraine) ;
 au Venezuela : le ministère de la Santé.

Voir aussi